Александр Липатов:
 Липатов, Александр Владимирович (род. 1937) — доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Центра истории славянских литератур Института славяноведения РАН.
 Липатов, Александр Евгеньевич (род. 1981) — российский спортсмен (гребной слалом).
 Липатов, Александр Тихонович (1926—2014) — советский и российский филолог, журналист, литератор, педагог, общественный деятель.
 Липатов, Александр Фёдорович (1919—1945) — Герой Советского Союза.